Skorumpowani – polski film z 2008 roku
 Skorumpowani – francuski film z 1984 roku
 Skorumpowani – polski serial telewizyjny